Bernd Hirschbichler (* 5. Mai 1984 in Zell am See) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter und Pädagoge.

Er ist Mitglied des Salzburger Fußballverbandes und gehört dem Pinzgauer Schiedsrichterkollegium an, wo er auch stellvertretender Gruppensprecher und Webmaster der Homepage ist.

Laufbahn als Fußballspieler 

Schon die Kindheit von Bernd Hirschbichler war vom Fußball geprägt. Der Sohn von Erich Hirschbichler verbrachte viel Zeit auf dem Sportplatz in seiner Heimatgemeinde Leogang. Schon damals interessierte er sich mehr für die Schiedsrichterei, als für die taktischen Anweisungen eines Trainers, spielte jedoch bis zum Alter von 13 Jahren im Nachwuchsfußball als Tormann des SC Leogang. Nach einer schweren Rückenverletzung musste Hirschbichler die aktive Laufbahn als Fußballspieler beenden und besuchte am 8. August 1997 einen Anfängerlehrgang für Schiedsrichter beim Salzburger Fußballverband. Am 1. September 1997 legte Hirschbichler erfolgreich die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ab.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Im Alter von 22 Jahren leitete Hirschbichler am 20. Mai 2006 mit der Begegnung Reichenau gegen Hohenems erstmals ein Spiel in der dritthöchsten Leistungsstufe, der Regionalliga. Gleichzeitig qualifizierte er sich dadurch ab der Saison 2007/08 für den Schiedsrichter-Kader der Regionalliga West.

Damit war der nächste Karrieresprung verbunden, am 31. Juli 2007 gab er im Spiel Kapfenberger SV gegen FC Lustenau (2:1) an der Seite von Schiedsrichter Rudolf Gruber sein Debüt als Schiedsrichterassistent in der 2. Liga. Nach sieben Einsätzen in der zweithöchsten Spielklasse kam Hirschbichler am 26. Februar 2008 im Spiel SK Austria Kärnten gegen SK Sturm Graz (0:2) an der Seite von Schiedsrichter Bernhard Brugger erstmals als Schiedsrichterassistent in der Bundesliga zum Einsatz.

Aufgrund seiner guten Beurteilungen als Schiedsrichter in der Regionalliga West und als Schiedsrichterassistent der Bundesliga wurde Hirschbichler in den Talentkader der Bundesliga aufgenommen. In der Saison 2008/09 wurde er zunächst mit jeweils einer Wettspielleitung in den Regionalligen Mitte und Ost betraut. Nach zwei weiteren Einsätzen in den Regionalligen Mitte und Ost im Herbst 2009 wurde Hirschbichler im Frühjahr 2010 für zwei Qualifikationsspiele in der 2. Liga nominiert. Am 23. März 2010 bestritt er beim Spiel FC Gratkorn gegen FC Dornbirn (1:2) sein Debüt in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Nachdem er auch das zweite Qualifikationsspiel am 7. Mai 2010 zwischen FK Austria Wien II und SKN St. Pölten (1:3) erfolgreich absolviert hatte, wurde Hirschbichler mit 1. Juli 2010 in den Kader der Bundesligaschiedsrichter aufgenommen und durfte seitdem Spiele in der Ersten Liga leiten.

International durfte Hirschbichler am 26. August 2010 beim freundschaftlichen Länderspiel der U-17-Mannschaften zwischen Österreich und Kroatien (3:1) in Vöcklabruck sein Debüt als Schiedsrichter geben. Bereits zuvor kam Hirschbichler zu internationalen Einsätzen als Schiedsrichterassistent. Am 20. August 2008 assistierte er Bernhard Brugger im freundschaftlichen Länderspiel zwischen Luxemburg und Mazedonien (1:4). Am 23. Juli 2009 kam Hirschbichler neuerlich in einem internationalen Spiel als Assistent von Bernhard Brugger zum Einsatz. Diesmal war es mit der Qualifikation zur UEFA Europa League Olimpi Rustawi gegen Legia Warschau (0:1) ein offizielles Bewerbungsspiel.

Dass die Schiedsrichterei auch gefährlich sein kann, musste Hirschbichler am 1. Oktober 2010 erfahren. Im Meisterschaftsspiel des First Vienna FC 1894 gegen die Spielgemeinschaft Wolfsberger AC/St. Andrä (1:0) wurde er von Mathias Berchtold regelrecht k.o. geschossen, konnte jedoch nach einer längeren Behandlungspause das Spiel zu Ende leiten. Hirschbichler lernte auch die Schattenseiten des Schiedsrichterdaseins kennen. „Wenn dich jemand beim Spazieren mit der Freundin in der Fußgängerzone auf das Tiefste beleidigt, fragst du dich schon, wohin das alles noch führen kann,“ führte Hirschbichler gegenüber Salzburg24.at aus. Als er jedoch per facebook und SMS bedroht wurde, schaltete er die Polizei ein.

Trotz guter Beobachtungsberichte blieb Hirschbichler der Aufstieg in die österreichische Bundesliga verwehrt. Hauptursache war, dass sein Körper immer wieder Probleme bereitete. So fiel er im Sommer und Herbst 2012 aufgrund einer schweren Verletzung mehrere Monate aus und musste auch im Herbst 2014 eine längere Verletzungspause hinnehmen. Dies war auch der Grund dafür, dass Hirschbichler mit Ende des Jahres 2014 seine Tätigkeit im Profibereich beenden musste. Im Amateurbereich – Regionalliga und darunter – setzt er jedoch seine Tätigkeit als Fußballschiedsrichter fort.

Neben seiner Tätigkeit als Schiedsrichter ist Hirschbichler seit 2013 Regelreferent im Salzburger Schiedsrichterkollegium. Zudem wurde er 2016 zum Obmann-Stellvertreter im Salzburger Schiedsrichterkollegium gewählt. Am 15. November 2019 wurde Hirschbichler als Nachfolger von Norbert Schwab, der nach acht Jahren seine Funktion zurücklegte, zum Obmann des Salzburger Schiedsrichterkollegiums gewählt.

Spielleitungen in der österreichischen Zweiten Liga 

Stand: 20. August 2017

Spielleitungen im österreichischen Fußball-Cup 

Stand: 20. August 2017

Internationale Einsätze

Als Schiedsrichter 

Stand: 20. August 2017

Als Schiedsrichterassistent 

Stand: 20. August 2017

Privates 
Bernd Hirschbichler ist ledig und hat keine Kinder. Er legte im Juni 2003 an der Bundeshandelsakademie in Zell am See erfolgreich die Matura ab. Danach absolvierte er den Grundwehrdienst in der Jägerschule Saalfelden und inskribierte sich im September 2004 an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Parallel zum Bundesheer meldete er sich als freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz, Landesverband Salzburg. Seit 1. Juli 2003 ist Hirschbichler als freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz in Saalfelden tätig. Er absolvierte im Februar 2004 die Prüfung zum Rettungssanitäter. In aufwändigen Ausbildungen erreichte er Schritt für Schritt weitere Ziele. Als Leitstellendispont in der Rettungsleitstelle Zell am See versieht Hirschbichler seit vielen Jahren regelmäßig eigenverantwortlich Leitstellendienste. Parallel zu seinem Studium der Wirtschaftspädagogik in Innsbruck, wurde er beim Roten Kreuz zum Lehrbeauftragten für Erste Hilfe ausgebildet.

Am 9. September 2009 schloss Hirschbichler sein Magister-Studium an der Uni Innsbruck erfolgreich ab. Bereits seit Oktober 2008 ist Bernd Hirschbichler als Wirtschaftspädagoge an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen tätig. In den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 unterrichtete er an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Saalfelden die kaufmännischen Fächer Rechnungswesen und Betriebswirtschaft. Seit 13. September 2010 ist der Leoganger an der Bundeshandelsakademie Zell am See als Mittelschullehrer tätig.

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Schiedsrichterdaten Bernd Hirschbichler (abgerufen am 12. März 2011)
 transfermarkt.at: Profil Bernd Hirschbichler (abgerufen am 12. März 2011)
 
 schiri.at: Porträt Bernd Hirschbichler (abgerufen am 12. März 2011)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Wirtschaftspädagoge
Person (Zell am See)
Österreicher
Geboren 1984
Mann